Katja Weimann ist der Name folgender Personen:

* Katja Weimann (Volleyballspielerin) (* 1970), deutsche Volleyballspielerin
 Katja Weimann (Reiterin) (* 1982), australische Reiterin